Anserimimus ("qui imite l'oie") est un genre éteint de dinosaures ornithomimidés de la fin du Crétacé (Maastrichtien inférieur) découvert dans la formation de Nemegt en Mongolie lors d’une expédition soviéto-mongole dans le désert de Gobi à la fin des années 1970.

Une seule espèce est rattachée au genre : Anserimimus planinychus, décrite de façon sommaire par Rinchen Barsbold en 1988.

Étymologie 
Le paléontologue mongol R. Barsbold a nommé Anserimimus en 1988, combinant le mot latin anser signifiant « oie »  avec le mot grec « mimos » qui se traduit par « imite ». Anser est le nom générique de plusieurs espèces d'oies. Bien qu' Anserimimus ne ressemble pas particulièrement à une oie, les ornithomimosaures ont été traditionnellement nommés d’après les différents types d'oiseaux, tels que Struthiomimus (qui imite l'autruche), Gallimimus (qui imite le coq), et Pelecanimimus (qui imite le pélican). Le nom de l'espèce planinychus du latin planus signifiant « plat », et du grec « onychos » (griffe), fait référence aux griffes particulièrement plates qui caractérisent le genre.

Description 
Anserimimus est connu principalement par son spécimen holotype, référencé IGM 100/300, consistant en un squelette assez complet, mais sans son crâne ni sa mandibule. Un second squelette plus partiel a été décrit en 2005 par R. Bronowicz. Cependant , en 2010, ce même auteur considère que ce deuxième squelette appartient probablement à un autre taxon.  

Une information limitée a été publiée sur l'anatomie dAnserimimus, car Barsbold n'a pas décrit la plupart de ces os, se fixant plutôt sur ceux qui différencient Anserimimus des autres ornithomimidés. 

Anserimimus est un ornithomimosaurien de taille moyenne. Gregory S. Paul in 2010 et Thomas Holtz en 2011 estiment sa longueur totale à  et son poids à environ . Son fémur mesure  de long.

Les griffes de la main sont longues et droites (et non courbées), avec la surface basse presque plate. La patte avant est aussi plus puissante, avec de grandes crêtes sur le scapulocoracoïde de l'épaule et l'humérus, qui fournissaient des points d'attache pour les grands muscles du bras comme le biceps.

Paléobiologie 
Ses bras puissants, avec des griffes aplaties et redressées, ont une fonction qui n'est pas connue. La fonction de tels « bras » reste inconnue. Ils peuvent correspondre à un régime alimentaire différent, ou à une stratégie différente pour se nourrir, des autres ornithomimidés. Ce régime reste difficile à déterminer puisque le crâne de l'animal est inconnu. Comme tous les membres de sa famille, il est plutôt considéré comme un omnivore ou un herbivore. C'était un animal qui courait vite, ressemblant fortement aux autres ornithomimidés, sauf pour ses pattes avant plus puissantes.

Classification 
Le cladogramme établi en 2014 par Yuong-Nam Lee, Rinchen Barsbold, Philip J. Currie, Yoshitsugu Kobayashi, Hang-Jae Lee, Pascal Godefroit, François O. Escuillié et Tsogtbaatar Chinzorig, évalue les principaux genres (les mieux documentés) d'ornithomimosauriens. Il montre la place basale dAnserimimus dans la famille des ornithomimidés :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Ornithomimosauria
 Ornithomimidae
 Liste des dinosaures

Liens externes 
 (en) Redescription de 2006
  (en) Anserimimus dans Theropod Database

Ornithomimosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure de la Formation de Nemegt
Paléontologie en Mongolie
Taxon fossile décrit en 1988